Elboron (en Sindarin Estrella Duradera) era un dúnedain, hijo de Faramir y Éowyn, que nació y vivió durante la Cuarta Edad del Sol 

En el año 82 de esta edad, Faramir muere y Elboron lo sustituye como Senescal de Gondor y como Príncipe de Ithilien. 

Tiene un hijo llamado Barahir.

Árbol genealógico 

Personajes de El Señor de los Anillos
Senescales de Gondor